Cantatekirche ist der Name folgender Kirchengebäude:
 Cantate-Domino-Kirche (Frankfurt am Main)
 Cantate-Kirche (Kirchheim bei München) 
 Cantate-Kirche (Hamburg-Duvenstedt)